Die All England 1973 fanden vom 21. bis zum 24. März 1973 in London statt. Sie waren die 63. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 Federball 14 (1973) (5), S. 10

Badminton 1973
1973
Badmintonwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena